А-эн-Хюнзе (), ) — община в составе провинции Дренте. Расположена на северо-востоке провинции.

Название общины произошло от двух рек страны — Дрентсе-А (внутри страны просто А или Аа) и , которые протекают по территории общины. Водный совет , на территории которого расположена община, также назван в честь этих рек. 
Площадь территории общины составляет 278,87 км2 (из них 2,61 км2 - вода).  Община была образована в  1998 году путем объединения бывших общин , , Гитен и . 

Район был заселён давно, на его территории найдено 12 древних мегалитических сооружений.

Основные автодороги —  и

Населённые пункты 
На территории общины находится 35 официальных населённых пунктов. Гитен -административный центр общины.

Официальные населённые пункты 
, , , , , Balloërveld, Balloo, Deurze, Eext, Eexterveen, Eexterveenschekanaal, Eexterzandvoort, Ekehaar, Eldersloo, , , , , , Гелбрук, Гитен, , Гролло, , , , , , , , , , ,  и .

Другие населённые пункты 
Помимо официальных населённых пунктов, в общине есть и другие места проживания, не имеющие своего почтового индекса: ,  (частично), Bonnen, Bonnerveen, Bosje, Bovenstreek, De Hilte, , , , Gieterzandvoort, Kostvlies, Marwijksoord, Schreierswijk, Streek, Torenveen,  и Veenhof .

Памятники 
‎‎
На территории общины есть военные мемориалы и ряд объектов, являющихся национальным достоянием: ‎

Фотогалерея

Города-побратимы 
  Жеркув, Польша

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт